Тадж-Махал:

 Тадж-Махал — мавзолей-мечеть в Агре, Индия, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Тадж-Махал-палас — отель в Мумбаи, Индия.
 Тадж-Махал — развлекательный комплекс в Атлантик-Сити, США.
 Тадж-Махал — американский исполнитель современного блюза.